Talarómyces apiculátus — вид несовершенных грибов (телеоморфная стадия неизвестна), относящийся к роду . Относится к группе видов с шиповатыми шаровидными конидиями и фляговидными фиалидами с узкой шейкой, центральным видом которой является .

Описание 
Колонии на CYA на 7-е сутки 3,8—4 см в диаметре, с белым мицелием, шерстистые, обычно практически неспороносящие. Растворимый пигмент не выделяется, реверс колоний серовато-жёлтый, по краю до беловатого.

На агаре с солодовым экстрактом (MEA) колонии с белым и жёлтым мицелием, шерстистые до пучковатых. Спороношение различной интенсивности, в серо-зелёных тонах. Реверс коричнево-оранжевый.

На агаре с дрожжевым экстрактом и сахарозой (YES) колонии с белым и жёлтым мицелием, шерстистые, практически неспороносящие. Растворимый пигмент не выделяется, реверс колоний бледно-коричневый.

Конидиеносцы — двухъярусные кисточки с гладкостенной ножкой 100—350 мкм длиной и 2,5—3 мкм толщиной. Метулы в конечной мутовке по 4—8, расходящиеся, 7,5—11 мкм длиной. Фиалиды фляговидные, по 3—5 в пучке, 9—11 × 2,5—3,5 мкм. Конидии шаровидные, некоторые лимоновидные, шиповатые, 3—4 мкм в диаметре.

Отличия от близких видов 
От  и  отличается значительно более быстрым ростом при +25 °C и +37 °C, достигая за 7 дней диаметра в 3,5—4 см и 2,5—3,5 см соответственно.

Экология и значение 
Преимущественно тропический почвенный гриб, выделенный из почв в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Таксономия 
Типовой образец CBS H-20755, поддерживаемый в культуре CBS 312.59 = ATCC 18315, был получен при выделении из почвы в Японии.

,  70: 174 (2011).
 , nom. inval.

Примечания

Литература 
 

apiculatus